Diabla Góra ist der Name folgender geographischen Objekte in Polen:

 Diabla Góra (Kruklanki) (früher Czarcia Góra), Waldsiedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Försterei Teufelsberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Diabla Góra (Srokowo), Berg im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Teufelsberg, auch Fürstenauer Berg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Diabla Góra (Wzgórza Opoczyńskie), Berg in der Region Wyżyny Przedborska, Woiwodschaft Łódź